Cambes kan syfta på:
 Cambes, Gironde
 Cambes, Lot
 Cambes, Lot-et-Garonne